One World steht für:
 oneworld Alliance, globale Luftfahrtallianz
 One World Basketball, soziale Initiative zur Unterstützung von Menschen mit Fluchterfahrung